Села:
 Іващенки — Полтавська область, Миргородський район
 Іващенки — Полтавська область, Хорольський район